Миха́лкин — русская фамилия; имеет женскую форму Михалкина. 

Известные носители:
 Михалкин, Владимир Михайлович (1927—2017) — советский военачальник, маршал артиллерии.
 Михалкин, Игорь Геннадьевич (род. 1985) — российский боксёр полутяжёлой весовой категории.
 Михалкин, Михаил Семёнович (1898—1981) — советский и польский военачальник, генерал-полковник артиллерии.

См. также 
 Михалкино 
 Михалков